

Persone 

 Pavel Nikolaevič Evdokimov – filosofo e teologo russo
 Grigorij Eremeevič Evdokimov – rivoluzionario e politico sovietico

Altro 

 Cratere Evdokimov – cratere lunare
 Classe Kapitan Yevdokimov – classe di rompighiaccio